Besuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Besuk, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Besuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,82, long 113,96), Jawa Timur, 
 Desa Besuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,86, long 113,19), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar